Mantova, città capoluogo dell'omonima provincia 
 Provincia di Mantova
 Diocesi di Mantova
 Gazzetta di Mantova, quotidiano di Mantova e provincia
 Brigata meccanizzata "Mantova", unità dell'esercito italiano
 Divisione meccanizzata "Mantova", unità dell'esercito italiano
 Laghi di Mantova, laghi artificiali formati dal fiume Mincio
 Mantova Musica Festival, rassegna di musicisti italiani
 , società calcistica
 Mantova Comics & Games, festival del fumetto
 Rifugio città di Mantova, rifugio situato nel comune di Gressoney-La-Trinité (AO)

Storia 
 Marchesato di Mantova, antico stato italiano
 Ducato di Mantova, antico stato italiano
 Concilio di Mantova, convocato il 6 giugno 827, fu presieduto da papa Eugenio II
 Concilio di Mantova, convocato nel 1459 da papa Pio II
 Guerra di successione di Mantova e del Monferrato, guerra del XVII secolo
 Assedio di Mantova (1796), episodio della prima Campagna d'Italia napoleonica
 Convenzione di Mantova, decreta nel 1814 la fine del Regno d'Italia napoleonico
 Fatti di Mantova, movimento di protesta del 1919

Personaggi 
 Mantova-Benavides, antica famiglia spagnola stabilitasi a Mantova nel XIV secolo che antepose al proprio cognome il toponimo della città che li ospitò.
 Marco Mantova Benavides, umanista, giurista, e collezionista

Comuni italiani 
 San Giorgio di Mantova, comune della provincia di Mantova